sepa – język austronezyjski (Moluki)
 sepa (onin) – język austronezyjski (Papua Zachodnia)
  – język austronezyjski (Papua-Nowa Gwinea)